Херсонский — упразднённый хутор в Тарумовском районе Дагестана.

Географическое положение 
Располагался в 8 км к юго-западу от районного центра села Тарумовка, на Бороздинском канале .

История 
Хутор образован в период Столыпинской реформы украинскими переселенцами из Херсонской губернии. По данным на 1914 г. хутор был при селе Тарумовка 1-го участка Кизлярского отдела Терской области. В хуторе — 17 дворов. Собственной земли — 436 десятин. В 1929 г. хутор входил в состав Тарумовского сельского совета Тарумовского района и состоял из 39 хозяйств. В период укрупнения колхозов и переселения не перспективных сел, все население было переселено в село Новодмитриевку.

Население 
По данным на 1914 г. в хуторе проживал 101 человек, в том числе 50 мужчин и 51 женщина. В 1929 году в хуторе проживало 196 человек (102 мужчины и 94 женщины), 98 % населения — русские.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Тарумовского района